Alloniscus är ett släkte av kräftdjur. Alloniscus ingår i familjen Alloniscidae. 

Alloniscus är enda släktet i familjen Alloniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Alloniscus